Ostateczna rozgrywka – amerykański film z 1990
 Ostateczna rozgrywka – amerykański film z 1995
 Ostateczna rozgrywka – amerykański film z 1998
 Ostateczna rozgrywka – kanadyjski film z 2004
 Ostateczna rozgrywka – brytyjski film z 2018